Dukakis () è un cognome che si riferisce a:
 Michael Dukakis, politico statunitense, ex governatore del Massachusetts e candidato presidenziale del Partito Democratico (1988);
 Olympia Dukakis, attrice statunitense, cugina di Michael Dukakis.